Leurda se poate referi la:

 Leurdă, plantă medicinală și de consum alimentar

Localități din România:
Leurda, Cluj
Leurda, Gorj